Adjumani (district), een district in de Northern regio van Oeganda
 Adjumani (plaats), de hoofdplaats van dit district